Název Potôčky má více významů:

obec
 Potôčky (okres Stropkov) – obec na Slovensku v okrese Stropkov

vodní tok
 Potôčky (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Poprad
 Potôčky (přítok Turnianskeho potoka) – pravostranný přítok Turnianskeho potoka na Slovensku v okrese Trenčín
 Potôčky (přítok Železnice) – pravostranný přítok Železnice na Slovensku v okrese Topoľčany